

Centro Regional de Investigacion y desarrollo de Santa Fé (CERIDE)
 Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL)
 Centro de Estudios de Población (CENEP)
 Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO)
 Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)

Centro de Pesquisa e Documentaçao social
 Instituto de Pesquisas Sociais
 Nucleo de Estudos de Populacao

Cooperativa de sociólogos de Colombia

Enlaces Sociologicos

FLACSO, Facultad Latinoamericana de CienciasSociales

El Colegio de México, Centro de Estudios Sociologicos (CES)
 Ciesas

 Centro de Estudios Humanisticos (ITESM)
 Division de Ciencias y Humanidades (ITESM)
 Sociedad Civ&iacutel LaNeta
 Observatorio urbano de la Ciudad de Mexico

La Otra Mundializacion Universidad Centroamericana de Managua

Alternativa, Centro de Investigacion social y educacion popular.
 Centro Bartolomé de las Casas
 DESCO, Centro de Estudios y Promocion del desarrollo
 Grupo de Análisis para el Desarrollo

Voir aussi

Articles connexes 
 Centres ou instituts de recherche francophones en sociologie

Liens externes & sources 
 Socioroute

Portail Argentine | Portail Brésil | Portail Colombie | Portail Costa Rica | Portail Chili | Portail Mexique | Portail Nicaragua | Portail Pérou

Sociologie